Лагуна де Сан Мигел има више значења:

 Лагуна де Сан Мигел (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лагуна де Сан Мигел (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику